Weiße Bruderschaft steht für folgende religiöse Gemeinschaften:

 Universelle Weiße Bruderschaft, gegründet 1900 in Frankreich
 Weiße Bruderschaft (Kiew), gegründet 1990 in der Ukraine